Омельчук Сергій

Відомі представники 

 Омельчук Сергій Аркадійович ( 1975) — український учений у галузі української лінгводидактики.
 Омельчук Сергій Іванович ( 1956) — український журналіст і громадський діяч.
Омельчук Сергій Іванович (1957) — білоруський поет, перекладач.
 Омельчук Сергій Олексійович ( 1937) — український кінорежисер.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок